

Cinema 
Hyper - film del 2002 diretto da Michael Canzoniero e Marco Ricci
Hyper - film del 2016 diretto da Santosh Srinivas
Hyper - film del 2018 diretto da Ganesh Vinayak

Editoria 
Hyper – periodico australiano di videogiochi

Musica 
Hyper - EP di Nerone
Hyper - singolo di Davina Michelle

Persone 
DJ Hyper - musicista elettronico britannico

Televisione 
Hyper - rete televisiva filippina
Hyper+ - blocco televisivo polacco